Пожарський:
 Пожарський Дмитро Михайлович — російський державний і військовий діяч, князь,
 Пожарський Дмитро Павлович (1983-2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2017.
 Пожарський Петро Ничипорович — кооператор, член Української Центральної Ради.
 Пожарський Семен Романович — московський князь
 Пожарський Сергій Михайлович — радянський художник-графік.
Прізвища